Sent Bausèli kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Bauzile, Ardèche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Beauzély, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Saint-Bauzille-de-Putois, departementet Hérault i regionen Occitanien,